Personen
 Gottfried Boesch (1915–1983), Zwitsers historicus
 Ernst E. Boesch (1916–2014), Duits psycholoog
 Ruthilde Boesch (1918–2012), Oostenrijks zangeres (sopraan), moeder van Christian Boesch
 Garth Boesch (1920–1998), Canadees professioneel hockeyspeler
 Hans Boesch (1926-2003), Zwitsers schrijver
 Christian Boesch (1941), Oostenrijks zanger (bariton), zoon van Ruthilde Boesch
 Christophe Boesch (1951), Zwitsers-Frans primatoloog
 Brennan Boesch (1985), voormalig Amerikaans professioneel honkbalspeler

 Overige
 Boesch (bootconstructeur), Zwitserse botenbouwer